Byk – film del 2019 diretto da Boris Akopov
 Byk – insediamento umano nella Repubblica dei Komi, Russia
 Suse Byk – fotografa tedesca

Pagine correlate 
 BYK